Ла Пинта има више значења:

 Ла Пинта (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пинта (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пинта (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пинта (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пинта (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пинта (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пинта (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику